|-
|(95251)||2002 CR55|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,224|| align=right|3,26|| align=right|3,536||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95252)||2002 CW55|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,073|| align=right|32,28|| align=right|4,523||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95253)||2002 CD56|| align=right|14,3|| align=right|3,079|| align=right|0,073|| align=right|10,19|| align=right|5,402||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95254)||2002 CM56|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,093|| align=right|13,95|| align=right|4,442||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95255)||2002 CU56|| align=right|14,0|| align=right|3,231|| align=right|0,102|| align=right|6,46|| align=right|5,806||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95256)||2002 CZ57|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,058|| align=right|9,89|| align=right|4,242||MBA||6. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95257)||2002 CD59|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,069|| align=right|1,83|| align=right|5,311||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95258)||2002 CE59|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,071|| align=right|0,75|| align=right|5,565||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95259)||2002 CG59|| align=right|16,6|| align=right|2,449|| align=right|0,135|| align=right|3,16|| align=right|3,831||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95260)||2002 CS59|| align=right|14,5|| align=right|2,941|| align=right|0,095|| align=right|13,68|| align=right|5,044||MBA||13. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95261)||2002 CD61|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,224|| align=right|9,25|| align=right|5,392||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95262)||2002 CL61|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,146|| align=right|13,68|| align=right|4,066||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95263)||2002 CW61|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,099|| align=right|7,49|| align=right|3,840||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95264)||2002 CF63|| align=right|14,6|| align=right|2,716|| align=right|0,018|| align=right|9,47|| align=right|4,474||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95265)||2002 CT63|| align=right|14,5|| align=right|2,876|| align=right|0,148|| align=right|13,06|| align=right|4,876||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95266)||2002 CL64|| align=right|15,7|| align=right|2,431|| align=right|0,227|| align=right|9,88|| align=right|3,790||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95267)||2002 CQ66|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,200|| align=right|8,14|| align=right|4,587||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95268)||2002 CB68|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,215|| align=right|3,99|| align=right|3,477||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95269)||2002 CO68|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,068|| align=right|5,52|| align=right|4,632||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95270)||2002 CQ68|| align=right|17,0|| align=right|2,384|| align=right|0,191|| align=right|1,32|| align=right|3,679||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95271)||2002 CH69|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,036|| align=right|5,61|| align=right|4,562||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95272)||2002 CB70|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,064|| align=right|8,56|| align=right|4,458||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95273)||2002 CR72|| align=right|15,7|| align=right|3,073|| align=right|0,143|| align=right|2,68|| align=right|5,387||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95274)||2002 CU72|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,156|| align=right|6,80|| align=right|3,715||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95275)||2002 CN73|| align=right|14,5|| align=right|3,025|| align=right|0,062|| align=right|5,02|| align=right|5,261||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95276)||2002 CZ73|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,070|| align=right|2,23|| align=right|4,844||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95277)||2002 CH75|| align=right|14,9|| align=right|3,240|| align=right|0,153|| align=right|1,94|| align=right|5,832||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95278)||2002 CC76|| align=right|15,3|| align=right|2,753|| align=right|0,065|| align=right|2,81|| align=right|4,567||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95279)||2002 CO76|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|1,21|| align=right|4,232||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95280)||2002 CD79|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,217|| align=right|4,15|| align=right|3,507||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95281)||2002 CR79|| align=right|16,3|| align=right|2,726|| align=right|0,052|| align=right|2,55|| align=right|4,500||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95282)||2002 CX79|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,103|| align=right|4,52|| align=right|4,362||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95283)||2002 CO81|| align=right|15,0|| align=right|2,866|| align=right|0,085|| align=right|1,87|| align=right|4,852||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95284)||2002 CH83|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,058|| align=right|2,89|| align=right|5,263||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95285)||2002 CP83|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,128|| align=right|3,91|| align=right|3,562||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95286)||2002 CL84|| align=right|16,3|| align=right|2,644|| align=right|0,094|| align=right|4,43|| align=right|4,299||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95287)||2002 CN84|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,100|| align=right|2,58|| align=right|4,314||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95288)||2002 CG85|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,096|| align=right|3,54|| align=right|4,646||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95289)||2002 CG88|| align=right|15,3|| align=right|2,819|| align=right|0,062|| align=right|6,59|| align=right|4,731||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95290)||2002 CJ88|| align=right|15,7|| align=right|2,736|| align=right|0,063|| align=right|5,19|| align=right|4,524||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95291)||2002 CP88|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,048|| align=right|10,35|| align=right|4,488||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95292)||2002 CM89|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,061|| align=right|3,10|| align=right|5,037||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95293)||2002 CB90|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,085|| align=right|15,51|| align=right|4,600||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95294)||2002 CG90|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,114|| align=right|10,89|| align=right|4,518||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95295)||2002 CM91|| align=right|15,3|| align=right|2,854|| align=right|0,044|| align=right|2,39|| align=right|4,821||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95296)||2002 CQ91|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,077|| align=right|11,34|| align=right|5,453||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95297)||2002 CW91|| align=right|16,0|| align=right|2,713|| align=right|0,115|| align=right|2,96|| align=right|4,467||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95298)||2002 CL93|| align=right|14,9|| align=right|3,174|| align=right|0,167|| align=right|1,32|| align=right|5,655||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95299)||2002 CO93|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,157|| align=right|7,52|| align=right|4,169||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95300)||2002 CD96|| align=right|14,8|| align=right|3,111|| align=right|0,117|| align=right|2,54|| align=right|5,485||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95301)||2002 CS96|| align=right|14,4|| align=right|3,013|| align=right|0,055|| align=right|9,48|| align=right|5,229||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95302)||2002 CN97|| align=right|14,9|| align=right|2,858|| align=right|0,103|| align=right|3,12|| align=right|4,831||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95303)||2002 CC98|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,079|| align=right|12,04|| align=right|4,608||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95304)||2002 CQ98|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,087|| align=right|1,69|| align=right|4,630||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95305)||2002 CJ99|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,182|| align=right|10,25|| align=right|5,434||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95306)||2002 CS99|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,046|| align=right|2,90|| align=right|4,521||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95307)||2002 CP101|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,150|| align=right|3,41|| align=right|3,831||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95308)||2002 CW101|| align=right|15,2|| align=right|2,664|| align=right|0,022|| align=right|4,08|| align=right|4,346||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95309)||2002 CY101|| align=right|14,5|| align=right|2,830|| align=right|0,045|| align=right|5,76|| align=right|4,759||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95310)||2002 CP102|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,008|| align=right|4,92|| align=right|4,523||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95311)||2002 CZ102|| align=right|15,5|| align=right|3,041|| align=right|0,038|| align=right|4,10|| align=right|5,302||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95312)||2002 CD103|| align=right|15,0|| align=right|3,037|| align=right|0,072|| align=right|10,94|| align=right|5,291||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95313)||2002 CA104|| align=right|14,8|| align=right|3,210|| align=right|0,110|| align=right|1,31|| align=right|5,752||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95314)||2002 CM104|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,063|| align=right|4,57|| align=right|4,662||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95315)||2002 CT104|| align=right|15,0|| align=right|3,132|| align=right|0,131|| align=right|3,06|| align=right|5,543||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95316)||2002 CB105|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,079|| align=right|9,48|| align=right|5,388||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95317)||2002 CJ106|| align=right|15,7|| align=right|2,877|| align=right|0,056|| align=right|2,83|| align=right|4,879||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95318)||2002 CF107|| align=right|14,0|| align=right|3,499|| align=right|0,081|| align=right|9,95|| align=right|6,544||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95319)||2002 CH107|| align=right|16,0|| align=right|2,466|| align=right|0,169|| align=right|3,14|| align=right|3,872||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95320)||2002 CR107|| align=right|15,0|| align=right|2,802|| align=right|0,062|| align=right|2,29|| align=right|4,690||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95321)||2002 CB108|| align=right|13,8|| align=right|3,164|| align=right|0,089|| align=right|20,17|| align=right|5,628||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95322)||2002 CE108|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,059|| align=right|12,69|| align=right|4,628||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95323)||2002 CS108|| align=right|14,9|| align=right|2,720|| align=right|0,101|| align=right|15,00|| align=right|4,485||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95324)||2002 CU108|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,094|| align=right|26,07|| align=right|4,562||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95325)||2002 CR109|| align=right|14,5|| align=right|2,935|| align=right|0,051|| align=right|3,53|| align=right|5,029||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95326)||2002 CC110|| align=right|15,1|| align=right|3,025|| align=right|0,049|| align=right|4,73|| align=right|5,259||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95327)||2002 CM110|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,062|| align=right|1,19|| align=right|4,880||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95328)||2002 CE111|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,031|| align=right|4,49|| align=right|4,666||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95329)||2002 CQ111|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,074|| align=right|11,68|| align=right|4,832||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95330)||2002 CC114|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,028|| align=right|14,96|| align=right|4,340||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95331)||2002 CH114|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,125|| align=right|8,32|| align=right|3,876||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95332)||2002 CQ117|| align=right|13,7|| align=right|3,242|| align=right|0,117|| align=right|13,39|| align=right|5,836||MBA||9. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95333)||2002 CA118|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,024|| align=right|10,12|| align=right|5,504||MBA||14. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95334)||2002 CD118|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,025|| align=right|3,93|| align=right|4,420||MBA||14. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95335)||2002 CU118|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,069|| align=right|10,68|| align=right|5,148||MBA||3. februar 2002||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(95336)||2002 CM122|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,127|| align=right|7,64|| align=right|4,180||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95337)||2002 CO125|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,142|| align=right|12,40|| align=right|5,452||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95338)||2002 CC126|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,228|| align=right|2,54|| align=right|3,665||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95339)||2002 CW127|| align=right|15,7|| align=right|2,730|| align=right|0,138|| align=right|2,33|| align=right|4,511||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95340)||2002 CR129|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,170|| align=right|0,67|| align=right|3,623||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95341)||2002 CP130|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,049|| align=right|1,69|| align=right|4,443||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95342)||2002 CW132|| align=right|15,8|| align=right|2,889|| align=right|0,051|| align=right|1,11|| align=right|4,910||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95343)||2002 CM133|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,037|| align=right|13,27|| align=right|4,278||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95344)||2002 CX133|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,083|| align=right|9,15|| align=right|5,347||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95345)||2002 CZ133|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,098|| align=right|11,88|| align=right|4,362||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95346)||2002 CY134|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,099|| align=right|6,40|| align=right|3,454||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95347)||2002 CR136|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,151|| align=right|5,53|| align=right|3,697||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95348)||2002 CM137|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,077|| align=right|6,54|| align=right|4,139||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95349)||2002 CT137|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,092|| align=right|7,63|| align=right|4,556||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95350)||2002 CJ138|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,181|| align=right|3,62|| align=right|3,433||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95351)||2002 CT138|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,123|| align=right|14,72|| align=right|4,527||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95352)||2002 CW138|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,098|| align=right|3,82|| align=right|4,518||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95353)||2002 CY138|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,048|| align=right|14,48|| align=right|4,043||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95354)||2002 CV140|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,100|| align=right|15,38|| align=right|4,528||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95355)||2002 CQ141|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,093|| align=right|8,08|| align=right|4,595||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95356)||2002 CU141|| align=right|13,6|| align=right|3,222|| align=right|0,181|| align=right|15,13|| align=right|5,783||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95357)||2002 CS143|| align=right|16,4|| align=right|2,424|| align=right|0,185|| align=right|1,46|| align=right|3,773||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95358)||2002 CV143|| align=right|14,7|| align=right|3,035|| align=right|0,208|| align=right|16,39|| align=right|5,286||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95359)||2002 CN144|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,096|| align=right|13,04|| align=right|4,386||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95360)||2002 CV144|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,056|| align=right|4,02|| align=right|5,415||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95361)||2002 CC145|| align=right|14,9|| align=right|2,838|| align=right|0,078|| align=right|0,77|| align=right|4,781||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95362)||2002 CH146|| align=right|15,3|| align=right|2,999|| align=right|0,052|| align=right|3,03|| align=right|5,192||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95363)||2002 CF147|| align=right|13,6|| align=right|3,133|| align=right|0,112|| align=right|27,02|| align=right|5,544||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95364)||2002 CX151|| align=right|15,7|| align=right|2,857|| align=right|0,016|| align=right|3,25|| align=right|4,828||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95365)||2002 CS155|| align=right|14,8|| align=right|2,871|| align=right|0,158|| align=right|5,36|| align=right|4,863||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95366)||2002 CK156|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,170|| align=right|3,18|| align=right|3,620||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95367)||2002 CS157|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,024|| align=right|8,67|| align=right|5,109||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95368)||2002 CT160|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,180|| align=right|5,68|| align=right|3,650||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95369)||2002 CX160|| align=right|16,7|| align=right|2,359|| align=right|0,225|| align=right|5,15|| align=right|3,624||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95370)||2002 CB161|| align=right|16,3|| align=right|2,779|| align=right|0,039|| align=right|5,05|| align=right|4,633||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95371)||2002 CH162|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,064|| align=right|3,99|| align=right|4,228||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95372)||2002 CJ162|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,045|| align=right|5,06|| align=right|4,699||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95373)||2002 CK163|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,145|| align=right|8,38|| align=right|4,156||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95374)||2002 CU163|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,196|| align=right|3,40|| align=right|3,525||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95375)||2002 CH165|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,186|| align=right|4,93|| align=right|3,550||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95376)||2002 CL165|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,030|| align=right|3,98|| align=right|4,292||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95377)||2002 CR165|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,066|| align=right|7,07|| align=right|4,239||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95378)||2002 CT166|| align=right|14,9|| align=right|2,374|| align=right|0,151|| align=right|14,09|| align=right|3,657||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95379)||2002 CC167|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,133|| align=right|9,91|| align=right|5,213||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95380)||2002 CN167|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,151|| align=right|14,00|| align=right|4,585||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95381)||2002 CN169|| align=right|14,9|| align=right|3,124|| align=right|0,145|| align=right|5,82|| align=right|5,520||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95382)||2002 CT169|| align=right|14,9|| align=right|2,462|| align=right|0,150|| align=right|6,55|| align=right|3,863||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95383)||2002 CC170|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,064|| align=right|5,93|| align=right|4,582||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95384)||2002 CG170|| align=right|13,8|| align=right|3,079|| align=right|0,115|| align=right|7,79|| align=right|5,403||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95385)||2002 CQ170|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,034|| align=right|10,33|| align=right|5,467||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95386)||2002 CR170|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,088|| align=right|4,63|| align=right|4,136||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95387)||2002 CN171|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,153|| align=right|5,02|| align=right|4,334||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95388)||2002 CF172|| align=right|15,2|| align=right|2,893|| align=right|0,137|| align=right|12,78|| align=right|4,920||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95389)||2002 CS173|| align=right|15,8|| align=right|2,733|| align=right|0,018|| align=right|4,11|| align=right|4,518||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95390)||2002 CO174|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,075|| align=right|11,62|| align=right|5,539||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95391)||2002 CY174|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,200|| align=right|14,28|| align=right|4,353||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95392)||2002 CW178|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,111|| align=right|4,50|| align=right|4,631||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95393)||2002 CU183|| align=right|14,9|| align=right|2,797|| align=right|0,029|| align=right|2,25|| align=right|4,678||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95394)||2002 CX184|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,078|| align=right|7,07|| align=right|4,494||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95395)||2002 CS187|| align=right|15,8|| align=right|2,672|| align=right|0,127|| align=right|8,53|| align=right|4,366||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95396)||2002 CG188|| align=right|15,8|| align=right|2,755|| align=right|0,087|| align=right|2,86|| align=right|4,572||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95397)||2002 CZ192|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,094|| align=right|2,90|| align=right|4,472||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95398)||2002 CF196|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,192|| align=right|11,60|| align=right|4,259||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95399)||2002 CR198|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,184|| align=right|2,17|| align=right|3,481||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95400)||2002 CC199|| align=right|16,0|| align=right|2,761|| align=right|0,086|| align=right|4,33|| align=right|4,587||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95401)||2002 CK199|| align=right|16,0|| align=right|2,755|| align=right|0,049|| align=right|2,46|| align=right|4,571||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95402)||2002 CS199|| align=right|15,2|| align=right|3,127|| align=right|0,104|| align=right|1,81|| align=right|5,528||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95403)||2002 CC207|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,114|| align=right|5,71|| align=right|5,251||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95404)||2002 CO207|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,233|| align=right|4,49|| align=right|4,398||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95405)||2002 CN210|| align=right|15,3|| align=right|3,078|| align=right|0,098|| align=right|2,32|| align=right|5,399||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95406)||2002 CE212|| align=right|16,8|| align=right|2,691|| align=right|0,039|| align=right|5,24|| align=right|4,415||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95407)||2002 CJ212|| align=right|15,9|| align=right|2,572|| align=right|0,178|| align=right|2,72|| align=right|4,125||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95408)||2002 CT213|| align=right|15,4|| align=right|2,859|| align=right|0,017|| align=right|3,62|| align=right|4,832||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95409)||2002 CN215|| align=right|15,3|| align=right|3,047|| align=right|0,081|| align=right|2,64|| align=right|5,318||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95410)||2002 CJ217|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,083|| align=right|9,95|| align=right|5,580||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95411)||2002 CY218|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,099|| align=right|11,80|| align=right|5,387||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95412)||2002 CV219|| align=right|14,6|| align=right|3,240|| align=right|0,103|| align=right|5,76|| align=right|5,830||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95413)||2002 CB220|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|13,64|| align=right|4,068||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95414)||2002 CR220|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,133|| align=right|2,43|| align=right|5,406||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95415)||2002 CX220|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,152|| align=right|5,02|| align=right|4,217||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95416)||2002 CN221|| align=right|15,3|| align=right|2,923|| align=right|0,082|| align=right|3,35|| align=right|4,996||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95417)||2002 CP221|| align=right|14,5|| align=right|2,904|| align=right|0,033|| align=right|3,06|| align=right|4,948||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95418)||2002 CD224|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,074|| align=right|3,97|| align=right|4,531||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95419)||2002 CH224|| align=right|16,2|| align=right|2,648|| align=right|0,037|| align=right|4,13|| align=right|4,309||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95420)||2002 CQ226|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,089|| align=right|7,67|| align=right|4,666||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95421)||2002 CG229|| align=right|16,6|| align=right|2,695|| align=right|0,002|| align=right|0,40|| align=right|4,423||MBA||8. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95422)||2002 CG232|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,145|| align=right|13,66|| align=right|4,080||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95423)||2002 CB236|| align=right|13,6|| align=right|3,215|| align=right|0,154|| align=right|27,49|| align=right|5,764||MBA||9. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95424)||2002 CY236|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,128|| align=right|18,12|| align=right|5,618||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95425)||2002 CE237|| align=right|14,4|| align=right|3,031|| align=right|0,106|| align=right|6,96|| align=right|5,276||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95426)||2002 CM237|| align=right|15,3|| align=right|2,895|| align=right|0,049|| align=right|1,74|| align=right|4,924||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95427)||2002 CP237|| align=right|14,2|| align=right|3,177|| align=right|0,037|| align=right|10,29|| align=right|5,662||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95428)||2002 CF238|| align=right|16,2|| align=right|2,468|| align=right|0,270|| align=right|10,76|| align=right|3,877||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95429)||2002 CV238|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,083|| align=right|5,27|| align=right|4,633||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95430)||2002 CW238|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,109|| align=right|4,21|| align=right|5,371||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95431)||2002 CZ240|| align=right|14,9|| align=right|2,842|| align=right|0,036|| align=right|1,37|| align=right|4,790||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95432)||2002 CW241|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,076|| align=right|8,96|| align=right|4,605||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95433)||2002 CH242|| align=right|17,0|| align=right|2,367|| align=right|0,229|| align=right|3,17|| align=right|3,641||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95434)||2002 CL242|| align=right|14,9|| align=right|3,057|| align=right|0,068|| align=right|11,09|| align=right|5,344||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95435)||2002 CK243|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,138|| align=right|2,00|| align=right|3,834||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95436)||2002 CN243|| align=right|14,4|| align=right|3,151|| align=right|0,128|| align=right|16,51|| align=right|5,592||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95437)||2002 CQ243|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,169|| align=right|6,52|| align=right|3,775||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95438)||2002 CD244|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,110|| align=right|12,26|| align=right|5,543||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95439)||2002 CJ244|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,062|| align=right|11,47|| align=right|4,185||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95440)||2002 CS244|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,108|| align=right|1,63|| align=right|5,451||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95441)||2002 CW244|| align=right|13,9|| align=right|3,258|| align=right|0,046|| align=right|5,19|| align=right|5,881||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95442)||2002 CS247|| align=right|14,8|| align=right|3,111|| align=right|0,096|| align=right|2,00|| align=right|5,487||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95443)||2002 CW247|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,169|| align=right|7,41|| align=right|5,411||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95444)||2002 CO248|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,059|| align=right|7,38|| align=right|4,449||MBA||14. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95445)||2002 CM254|| align=right|16,2|| align=right|2,636|| align=right|0,095|| align=right|0,89|| align=right|4,278||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95446)||2002 CW254|| align=right|15,1|| align=right|2,992|| align=right|0,050|| align=right|9,33|| align=right|5,174||MBA||6. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95447)||2002 CY255|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,100|| align=right|11,28|| align=right|4,494||MBA||6. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95448)||2002 CY256|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,071|| align=right|7,35|| align=right|4,489||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95449)||2002 CJ261|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,099|| align=right|11,88|| align=right|4,523||MBA||7. februar 2002||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(95450)||2002 CP272|| align=right|15,8|| align=right|2,460|| align=right|0,206|| align=right|9,62|| align=right|3,857||MBA||8. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95451)||2002 CV277|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,126|| align=right|1,22|| align=right|5,226||MBA||7. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95452)||2002 CO280|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,089|| align=right|11,23|| align=right|4,617||MBA||7. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95453)||2002 CK284|| align=right|16,0|| align=right|2,801|| align=right|0,100|| align=right|1,30|| align=right|4,687||MBA||9. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95454)||2002 CE289|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,173|| align=right|12,52|| align=right|4,240||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95455)||2002 CY295|| align=right|13,6|| align=right|3,227|| align=right|0,111|| align=right|16,06|| align=right|5,796||MBA||10. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95456)||2002 CC301|| align=right|14,6|| align=right|3,052|| align=right|0,097|| align=right|9,95|| align=right|5,331||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95457)||2002 CD303|| align=right|13,8|| align=right|3,082|| align=right|0,166|| align=right|15,70|| align=right|5,409||MBA||12. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95458)||2002 CD307|| align=right|16,1|| align=right|2,647|| align=right|0,097|| align=right|4,22|| align=right|4,307||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95459)||2002 CF307|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,139|| align=right|7,06|| align=right|3,758||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95460)||2002 DR|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,236|| align=right|2,92|| align=right|3,546||MBA||17. februar 2002||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(95461)||2002 DZ2|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,088|| align=right|22,36|| align=right|5,485||MBA||21. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(95462)||2002 DK5|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,057|| align=right|14,47|| align=right|4,207||MBA||16. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95463)||2002 DS5|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,156|| align=right|7,50|| align=right|4,646||MBA||16. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95464)||2002 DY7|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,172|| align=right|13,41|| align=right|4,165||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95465)||2002 DR8|| align=right|14,1|| align=right|3,143|| align=right|0,156|| align=right|25,98|| align=right|5,570||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95466)||2002 DB10|| align=right|14,1|| align=right|3,189|| align=right|0,247|| align=right|15,28|| align=right|5,695||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95467)||2002 DP10|| align=right|16,3|| align=right|2,631|| align=right|0,063|| align=right|4,27|| align=right|4,266||MBA||20. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95468)||2002 DT10|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,178|| align=right|25,83|| align=right|3,444||MBA||20. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95469)||2002 DS18|| align=right|15,3|| align=right|2,858|| align=right|0,011|| align=right|7,05|| align=right|4,831||MBA||22. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95470)||2002 DW18|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,189|| align=right|13,34|| align=right|4,174||MBA||20. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95471)||2002 EE|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,108|| align=right|5,46|| align=right|4,665||MBA||3. marec 2002||Farpoint||Gary Hug
|-
|(95472)||2002 EG1|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,190|| align=right|13,14|| align=right|4,293||MBA||5. marec 2002||Farpoint||Farpoint
|-
|(95473)||2002 EX2|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,191|| align=right|17,74|| align=right|4,047||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95474)||2002 EE4|| align=right|16,0|| align=right|2,651|| align=right|0,178|| align=right|3,38|| align=right|4,316||MBA||10. marec 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(95475)||2002 EB5|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,082|| align=right|9,98|| align=right|5,369||MBA||10. marec 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(95476)||2002 EY7|| align=right|16,3|| align=right|2,730|| align=right|0,107|| align=right|15,78|| align=right|4,510||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95477)||2002 ED11|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,098|| align=right|14,70|| align=right|5,660||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95478)||2002 EK12|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,169|| align=right|17,34|| align=right|5,575||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(95479)||2002 ET13|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,095|| align=right|8,40|| align=right|4,669||MBA||3. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95480)||2002 ER15|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,202|| align=right|6,15|| align=right|4,036||MBA||5. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95481)||2002 EG16|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,093|| align=right|7,82|| align=right|4,574||MBA||6. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95482)||2002 EB19|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,134|| align=right|9,60|| align=right|5,510||MBA||6. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95483)||2002 EE19|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,224|| align=right|11,42|| align=right|5,665||MBA||9. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95484)||2002 EF22|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,056|| align=right|5,69|| align=right|4,623||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95485)||2002 ES22|| align=right|15,4|| align=right|2,834|| align=right|0,058|| align=right|13,58|| align=right|4,769||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95486)||2002 ED23|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,076|| align=right|5,24|| align=right|4,566||MBA||5. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95487)||2002 ER24|| align=right|15,8|| align=right|3,086|| align=right|0,156|| align=right|2,11|| align=right|5,419||MBA||5. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95488)||2002 EV25|| align=right|14,9|| align=right|2,923|| align=right|0,026|| align=right|1,97|| align=right|4,997||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95489)||2002 EK29|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,115|| align=right|7,78|| align=right|4,477||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95490)||2002 EX29|| align=right|14,3|| align=right|3,114|| align=right|0,136|| align=right|8,07|| align=right|5,494||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95491)||2002 EK30|| align=right|14,4|| align=right|2,813|| align=right|0,036|| align=right|4,61|| align=right|4,718||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95492)||2002 EQ30|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,093|| align=right|9,13|| align=right|4,489||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95493)||2002 ES30|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,057|| align=right|15,27|| align=right|4,285||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95494)||2002 ES31|| align=right|14,6|| align=right|3,027|| align=right|0,079|| align=right|8,06|| align=right|5,266||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(95495)||2002 EK32|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,056|| align=right|3,05|| align=right|5,141||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95496)||2002 ET34|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,182|| align=right|9,77|| align=right|4,533||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95497)||2002 EB35|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,096|| align=right|16,73|| align=right|5,557||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(95498)||2002 EG35|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,088|| align=right|17,22|| align=right|5,514||MBA||11. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(95499)||2002 ED38|| align=right|14,9|| align=right|2,999|| align=right|0,084|| align=right|1,30|| align=right|5,192||MBA||10. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(95500)||2002 EJ41|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,192|| align=right|5,08|| align=right|4,630||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov